Avenida (span. für ‚Avenue‘) steht für:
 CB Avenida, Frauen-Basketballverein aus Salamanca, Spanien
 U-Bahnhof Avenida, Station der Metro Lissabon, Portugal